A 2018. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 10 km-es üldözőverseny versenyszámát február 12-én rendezték. A 7,5 km-es sprintverseny első 60 helyezettje vett részt. Az aranyérmet a német Laura Dahlmeier nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
A verseny helyi idő szerint 19:10-kor, magyar idő szerint 11:10-kor kezdődött. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N100